Förlikning kan syfta på:

 Förlikning  – en militärteknisk term som avser riktningen av siktlinjen på kanoner, se riktmedel
 Förlikning (civilrätt) – i civilrätten en term som avser uppgörelse i godo utan rättslig prövning
 Förlikningsman – leder en medlingsförhandling
 Förlikningskommitté – sammankallas inom Europeiska unionen när Europaparlamentet och Europeiska unionens råd inte kan komma överens om ett gemensamt lagförslag

Se än
 Medling  en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist
 Medbestämmandelagen – en lag i Sverige som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare
 Medlingsinstitutet – en svensk statlig förvaltningsmyndighet bildad 2000